Escala steht für:

 Escala, eine Gemeinde in Frankreich
 L’Escala, eine Kleinstadt in Spanien

 Pato Escala, chilenischer Filmproduzent